Golubzow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Alexandrowitsch Golubzow (1759–1829), russischer Staatsbeamter und Finanzminister
 Wadim Witaljewitsch Golubzow (* 1988), russischer Eishockeyspieler 
 Wjatscheslaw Alexejewitsch Golubzow (1894–1972), russischer Wissenschaftler